Русь (термін)
 Русь або Руська земля — історичний топонім у Східній Європі.
 Русь (етнонім)
 Київська Русь
 Червона Русь
 Біла Русь
 Чорна Русь
 Угорська Русь
 Україна-Русь
 Велика Русь
 Мала Русь

Населені пункти та їхні частини
 Русь — село в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Русь — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Русь — село в гміні Ставіґуда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Русь — частина села Чарнисток у гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Русь — частина села Божеполе-Крулевське в гміні Скаршеви Староґардського повіту Поморського воєводства

Інше 
 Русь (газета)
 Русь (видання)
 Русь (готель, Київ)
 Русь (футбольний клуб, Ужгород)

Примітки